

Chimica 
 Gel – materiale colloidale solido elastico

Codici 
 GEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sepe Tiaraju di Santo Ângelo (Brasile)
 gel – codice ISO 639-3 della lingua Kag-Fer-Jiir-Koor-Ror-Us-Zuksun
 GEL – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole Gilbert e Ellice
 GEL – codice valutario ISO 4217 del Lari georgiano, valuta della Georgia

Musica 
 Gel – singolo discografico dei Collective Soul del 1995
 Gel – rapper italiano

Altro 
 Gel – forma farmaceutica
 Gel – personaggio del fumetto e serie animata Hunter X Hunter
 Dr. Gel – personaggio della serie animata Space Dandy